M2 o m², abreviació per denominar el metre quadrat.
 M2 o Messier 2, cúmul globular situat a la constel·lació d'Aquari.
 M2 o Memory Stick Micro (M2), una versió de Memory Stick, format de targeta de memòria.
 M2 (tanc), model de tanc de l'exèrcit dels Estats Units, predecessor del M3 Lee.
 m2tv, col·loquialment anomenat M2, va ser un canal de televisió local de la comarca del Maresme.